Kwon Soon-woo era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Novak Đoković ha battuto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Carlos Alcaraz (primo turno)
  Daniil Medvedev (semifinale, ritirato)
  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Novak Đoković (campione)
  Andrej Rublëv (semifinale)

  Jannik Sinner (ritirato) 
<li>  Hubert Hurkacz (quarti di finale)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno) 
  Marin Čilić (secondo turno)

Wildcard 

  Novak Đoković (campione)
  Michail Kukuškin (primo turno)

 
  Stan Wawrinka (primo turno) 
  Beibit Žuchajev (primo turno)

Qualificati 

  Luca Nardi (secondo turno)
  Zhang Zhizhen (secondo turno)

  Laslo Đere (primo turno) 
  Aleksandr Ševčenko (primo turno)

Lucky loser 

  David Goffin (secondo turno)

  Pavel Kotov (secondo turno)

Special exempt 

  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Astana Open 2022